Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2016 проводился в Ташкенте (Узбекистан) с 22 по 30 апреля. Это был 46-й мужской и 27-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В чемпионате приняли участие 258 спортсменов из 32 стран азиатского региона.

  (3)
  (4)
  (9)
  (1)
  (15)
  (12)
  (4)
  (13)

  (8)
  (2)
  (2)
  (1)
  (10)
  (15)
  (3)
  (14)

  (1)
  (8)
  (15)
  (1)
  (10)
  (1)
  (12)
  (8)

  (8)
  (6)
  (12)
  (14)
  (15)
  (10)
  (8)
  (13)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Распределение Больших (Сумма) медалей

Распределение всех медалей: Большие (Сумма) + Малые (Рывок, Толчок)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт турнира

2016
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Узбекистане
Апрель 2016 года
2016 год в тяжёлой атлетике